Hildegarde Fesneau (née en 1995), violoniste française ;
 Marc Fesneau (né en 1971), homme politique français.